NGC 4673 (другие обозначения — UGC 7933, MCG 5-30-73, MK 656, ZWG 159.70, PGC 43008) — эллиптическая галактика (E1) в созвездии Волосы Вероники.

В галактике наблюдается повышенное ультрафиолетовое излучение, и потому её относят к галактикам Маркаряна.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Эллиптические галактики
4673
Волосы Вероники (созвездие)
Галактики, открытые в 1785 году
Галактики Маркаряна